Häntzschel (oder Haentzschel) ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Haentzschel (1858–1948), deutscher Mathematiker
 Georg Haentzschel (1907–1992), deutscher Pianist und Filmkomponist
 Gotthelf Traugott Esaias Häntzschel (1779–1848), deutscher Kaufmann und Politiker
 Günter Häntzschel (* 1939), deutscher Germanist
 Hiltrud Häntzschel (* 1939), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Johann Gottfried Häntzschel (1707–1748), deutscher Theologe 
 Kurt Häntzschel (1889–1941), deutscher Presserechtler
 Ole Häntzschel (* 1979), deutscher Illustrator und Grafikdesigner
 Walter Häntzschel (1904–1972), deutscher Geologe und Paläontologe
 Willy Häntzschel (1906–1993), deutscher Bergsteiger

Siehe auch:
 Hendtzschel
 Hentschel